Onderdistrict in Indonesië
 Air Dikit (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Muko-Muko in de provincie Bengkulu
Plaats in Indonesië
 Air Dikit (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu